Гат — гірський відріг, відчленований від Карпат річкою Іршавкою.
 Гат — гора у масиві Гат, Іршавський район, Закарпатська область.
 Гат — зоологічний заказник в селі Загаття, Іршавський район, Закарпатська область.
 Гат (муніципалітет)

Див. також 
 Гатт (значення)
 Ґат